FMTS kan syfta på:

 FMTS – en försvarsmaktsgemensam teknisk fack- och funktionsskola, se Försvarsmaktens tekniska skola.
 FMTS – en teknisk fack- och funktionsskola inom svenska flygvapnet åren 1985–1995, se Flygvapnets markteletekniska skola.